Куп еропских шампиона 1972/73. је било 18. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 30. маја 1973. на стадиону ФК Црвена звезда у Београду. У том мечу Ајакс је победио Јувентус са 1-0. Ајаксу је то била трећа титула.

Резултати

Квалификације

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 УЕФА куп 1972/73.
 Куп победника купова 1972/73.

Спољашње везе 
 Сезона 1972/73. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Фудбал у 1972.
Фудбал у 1973.